Fréhel puede referirse a: 

 Fréhel, cantante francesa, de nombre real Marguerite Boulc'h.
 Fréhel, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.